Schlubach ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Schlubach (1878–1962), deutscher Fregattenkapitän und Unternehmer
 Geert Edgar Schlubach (1909–2003), deutscher Architekt, Bühnenbildner und Collagenkünstler
 Hans Heinrich Schlubach (1889–1975), deutscher Chemiker und Professor
 Heinrich August Schlubach (1836–1914), deutscher Kaufmann
 Jan Schlubach (1920–2006), deutscher Szenenbildner und Filmarchitekt

Siehe auch:
 Schlubach & Co., international tätiges Handelsunternehmen in Hamburg, das von 1867 bis 2001 bestand